Паршиков — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму Паршикова:

Фамилия 
 Паршиков, Алексей Михайлович (1913—1979) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Паршиков, Владислав Игоревич (род. 1996) — российский футболист.
 Паршиков, Геннадий Петрович (род. 1957) — глава администрации города Салавата с 2005 по 2008 год.
 Паршиков, Иван Агафонович (1893—1964) — советский партийный и государственный деятель.
 Паршиков, Фёдор Никандрович (в монашестве Филарет; 1860—1930) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.

Топоним 
 Паршиков — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.